Mistrzostwa Słowenii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Velenje 17 i 18 lipca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 km 
Mistrzostwa Słowenii w biegu na 10 kilometrów rozegrano 17 października w Slovenj Gradec.

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Mistrzostwa Słowenii w półmaratonie rozegrano 17 października w Lublanie. Zwyciężczyni biegu juniorek – Kaja Obidic uzyskała lepszy rezultat (1:19:49) niż seniorska mistrzyni kraju.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Słowenii
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce